Renaldo peut désigner :
 Renaldo (1970-), footballeur brésilien ;
 Duncan Renaldo (1904-1980), acteur américain

Prénoms

Autres 
 Renaldo and the Loaf, groupe de musique britannique formé en 1975 ;
 Renaldo et Clara, film américain réalisé en 1978 par Bob Dylan ;
 Renaldo, personnage de la bande dessinée Spirou et Fantasio créé en 1971.